Ку́опесо́я () — ручей в России, протекает по территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Карелии. Длина ручья — 0,9 км.

Ручей берёт начало из озера Куопесярви на высоте 78 м над уровнем моря и далее течёт в южном направлении.

Впадает в озеро Сяксъярви на высоте 77,0 м над уровнем моря.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300212002000011252.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Уомасоя
Реки Суоярвского района